Dusserre peut désigner :
 Jean-Yves Dusserre (1953-2014), homme politique français ;
 Thierry Dusserre (1967-), biathlète français.